Acefalo – un oggetto od un organismo privo di testa; per estensione può indicare metaforicamente un ente privo di struttura dirigenziale, un albero privo della cima, un libro privo di titolo o di incipit
Acefalo –  in metrica classica  si dice di un verso privo della sillaba iniziale
Acefalo –  in musica indica un ritmo  che presenta una pausa in battere
Acefalo –  molluschi lamellibranchi
Acefali – gruppo di eretici (senza capo spirituale, da cui appunto acefali) monofisisti del V secolo
Acéphale – società segreta fondata in Francia nella prima metà del Novecento.

Altri progetti